Esistono più comuni francesi con questo nome

 Roquebrune nel dipartimento del Gers
 Roquebrune nel dipartimento della Gironda
 Roquebrune-Cap-Martin (Roccabruna) in Costa Azzurra